Central Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Presbyterian Church (Arkansas), NRHP-Nr. 82000881
 Central Presbyterian Church (Denver), NRHP-Nr. 74000565
 Central Presbyterian Church (Georgia), NRHP-Nr. 86000366
 Central Presbyterian Church (Minnesota), NRHP-Nr. 83000926
 Central Presbyterian Church (New Jersey), NRHP-Nr. 86003051
 Central Presbyterian Church (Ellis County, Texas), NRHP-Nr. 86002362
 Central Presbyterian Church (Potter County, Texas), NRHP-Nr. 91001649